Jedermann steht für:

 Jedermann, Theaterstück von Hugo von Hofmannsthal (1911)

Film, Fernsehen:

 Jedermann (1961), österreichisch-deutscher Spielfilm von Gottfried Reinhardt
 Ein Jedermann, Theaterstück von Felix Mitterer (1991)
 Jedermann TV, privater österreichischer Nachrichtenfernsehsender (2011–2012)
 Jedermann (Rockoper) von  Wolfgang Böhmer und Peter Lund (2014)

Siehe auch:
 Jedermannfunk
 Jedermannrennen (Wettkampf)
 Jedermannsrecht (Begriffsklärung)